Hiroshi Abe (ur. 1958) – japoński astronom
 Hiroshi Abe (ur. 1964) – japoński aktor